Balat, paraula àrab que es pot traduir per palau, per calçada o per galeria, emprat a molts noms geografics:

 Balat, petita vila de Turquia (Província d'Aydın, districte de Didim) al lloc de l'antiga Milet.
 al-Balat a Síria del Nord
 Barri d'al-Balat d'Alep
 Bayt al-Balad, prop de Damasc
 Balata, a Palestina
 Bab al-Balat a Jerusalem
 Al-Balad a la ciutat de Medina
 Balat, un barri al districte de Fatih, Istanbul
 Balad al-Shuhada (Calçada dels Màrtirs) és també el nom donat pels musulmans a la batalla de Tours o de Poitiers (732)